Popice, une localité du powiat de Strzelce en voïvodie d'Opole, en Pologne.
 Popiće, un village de la municipalité de Tutin, dans le district de Raška, en Serbie.
 Popice, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud en Tchéquie.